Равнины на Венере — это низменные относительно окружающего рельефа участки. Они образованы потоками базальтовых лав. Равнины Венеры, как и другие детали рельефа на этой планете, названы женскими именами, так как из всех крупных и давно известных планет только Венера носит женское имя. Равнины называют именами героинь различных мифов. Название состоит из слова «равнина» и имени собственного в родительном падеже, например, «равнина Седны».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Актуальный список наименованных равнин Венеры

 
Венера